Osoby o tym nazwisku:
 Béla Schick – amerykański pediatra
 Ludwig Schick – katolicki duchowny
 Patrik Schick – czeski piłkarz
 Thorsten Schick – austriacki piłkarz